Бюро́ () — слово французского происхождения, может означать:
 Помещение, офис, .
 Бюро — тип мебели.
 Бюро — округ в штате Иллинойс, США.

Общественные организации:
 Бюро демократических институтов и прав человека
 Российское бюро филателии
 Международное бюро мер и весов

Учреждения, конторы:

Бюро технической инвентаризации (БТИ)
 Бюро переводов
 Конструкторское бюро
 
 Бюро кредитных историй
 Квартирное бюро
 Похоронное бюро
 Машинописное бюро
 Экскурсионное бюро
 Бюро путешествий
 Бюро найма
 Бюро патентов
 Бюро погоды
 Бюро находок
 Бюро пропаганды художественной литературы
 
Государственные службы:
 Бюро судебно-медицинской экспертизы

Коллегиальные органы:
 Организационное бюро
 Политическое бюро

Фамилия:
 Бюро, Жан — французский полководец, пионер артиллерии.
 Бюро, Луи Эдуар — французский ботаник, палеоботаник, профессор ботаники, миколог, зоолог, доктор медицинских наук и геолог.

Фильмы и сериалы:
 Бюро (сериал) — французский телесериал (с 2015)

См. также 
 Федеральное бюро расследований — орган внутренней разведки и одновременно федеральная правоохранительная структура США.